El milagro de vivir puede referirse a:

El milagro de vivir (telenovela mexicana) producida por Televisa en 1975.
El milagro de vivir (telenovela chilena) producida por Televisión Nacional de Chile en 1990.